Душа (з грец. ψυχή, лат. anima) — складне поняття з області філософії і релігії.
 «Душа» — оповідання галицького письменника о. Михайла Петрушевича.
 «Душа» — фантастичний роман про зникнення Києва (2006 р.) Ївги Веснич (справжнє ім'я Наталія Лебідь, кореспондент газети «Україна молода»)
 «Душа» — американський комп'ютерний анімаційний фільм виробництва студії Pixar.
 «Душа» — радянська музична драма 1981 року.

 Душа Станіслав Леонідович (1983—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Косміна Душа ( 1990) — румунська футболістка, форвард клубу «Конак Беледієспор» та збірної Румунії.

 Душа — річка в Словаччині, права притока річки Лаборець, протікає в округах Михайлівці і Требішов.